Bistra (Silistra), een plaats in Bulgarije
 Bistra (Targovisjte), een plaats in Bulgarije
 Bistra (Zagreb), een plaats in Kroatië
 Bistra (Roemenië), een plaats in Roemenië
 Bistra (Črna na Koroškem), een plaats in Slovenië
 Bistra (Vrhnika), een plaats in Slovenië

 Bistra (rivier)